Holland Opera is een operagezelschap, gevestigd in het industrieel monument de Veerensmederij in Amersfoort. Holland Opera produceert moderne opera's; locatie-voorstellingen en jeugdopera's. Per seizoen maken ze drie producties; een opera op locatie, een kerstvoorstelling en één reizende jeugdproductie voor de middenzaal. Niek Idelenburg heeft de artistieke leiding en Joke Hoolboom de algemene leiding over Holland Opera. Het gezelschap maakt deel uit van de BIS (Culturele Basis Instellingen van het Rijk) en ontvangt derhalve subsidie van het Ministerie van OC&W. En tevens van de gemeente Utrecht en de gemeente Amersfoort.

Jeugdopera 
Holland Opera produceerde tal van nieuw gecomponeerde jeugdopera's. oa:
4 Musketiers op muziek van Oene van Geel. Deze productie werd genomineerd voor de Zapp Theaterprijs 2014
de Toverpiano Toek Numan. 
Romeo & Zeliha Fons Merkies. 
KwaliKuna / De keizer is knetter Chiel Meijering.
Roodhapje libretto Imme Dros en muziek Steven Kamperman werd in 2016 met de internationale YAM award bekroond.
Ruimtevlucht Holland Opera in co-productie met Het Houten Huis. Deze productie werd bekroond met een zilveren krekel 
Mijs met de Zwavelstokjes met muziek van o.a. Henry Purcell en Antonio Vivaldi werd in 2021 genomineerd voor een internationale YAM Award. Niek Idelenburg maakte hiervoor alle arrangementen en een aantal nieuwe composities, hiervoor werd hij genomineerd voor de BUMA Award 2022.

Nieuwe opera op locatie 
Holland Opera produceert sinds 2005 opera op bijzondere locaties. De nieuwe opera's werden gecomponeerd door onder andere Chiel Meijering (Blauwbaard 2013)  Jonathan Dove (the Day After 2015) Fons Merkies / Giuseppe Verdi (King Lear, 2019). In 2020 componeerde Niek Idelenburg Vliegende Hollander, een in coronatijd gemaakte kameropera voor 6 zangers en 6 instrumenten.

Klassieke opera op locatie 
Naast nieuw werk worden ook 'klassiekers' geproduceerd: King Arthur (2010) Purcell met hiphop dansers; Dido ile Aeneas (2012) Purcell en Turkse muziek; Orfeo Underground (2014) Monteverdi in een parkeergarage; Zauberflöte/Requiem (2018) een mix van Mozarts 2 laatste werken samen met Cappella Amsterdam, jongNBE en het Carthago Consort.

In 2022 werd Divorce of Figaro uitgevoerd. Een nieuwe opera gebaseerd op het toneelstuk Figaro lässt sich scheiden van Ödön von Horvath. 

Nederlands muziekproducent